Sinkkasten bezeichnet

 Eine Vorrichtung zur Oberflächenentwässerung („Gully“), siehe Straßenablauf
 Bodenablauf in Badezimmern oder Waschküchen
 Sinkkasten (Frankfurt am Main), ehemaliger Musikclub in Frankfurt am Main